Dolgi potok je lahko:

Dolgi potok, desni pritok potoka Korošica
Dolgi potok, pritok potoka Lutnik
Dolgi potok, pritok Ljubljanice s tremi izviri na Golovcu, teče skozi Zgornjo Hrušico (del Ljubljane)